Kra Buri (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ranong, Thailanda, cu o populație de 44.808 locuitori și o suprafață de 783,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 60 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Ranong